Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander (Timofiejew) – prawosławny biskup
 Arseniusz (Timofiejew) – prawosławny biskup
 Artiom Timofiejew – rosyjski szachista
 Artiom Timofiejew – rosyjski piłkarz
 German (Timofiejew) – prawosławny biskup
 Grzegorz Timofiejew – polski poeta, pisarz i tłumacz
 Michaił Timofiejew – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Nikołaj Timofiejew-Riesowski – rosyjski biolog